Marion steht für:

 Marion (Band), englische Rockband
 Marion (Königreich), ein eisenzeitliches Königreich auf Zypern
 Marion (Marion), die Hauptstadt des gleichnamigen Königreiches
 Marion (Name), ein weiblicher und männlicher Vorname und Familienname, bekannte Namensträger siehe dort 
 Marion (South Australia), ein Ort in Australien
 Marion-Insel, eine zu den Prinz-Edward-Inseln gehörige Insel
 Marion Tarn, See auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Marion Motor Car Company, war ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts tätig war
 Marion Automobile & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1910)
 Marion Power Shovel Company, ein US-amerikanischer Hersteller von Bergbaumaschinen
 (506) Marion, Asteroid des Hauptgürtels
 Lake Marion (Neuseeland), See in der Region Canterbury, Neuseeland

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marion (Alabama)
 Marion (Arkansas)
 Marion (Connecticut)
 Marion (Edwards County, Illinois)
 Marion (Illinois)
 Marion (Indiana)
 Marion (Iowa)
 Marion (Kansas)
 Marion (Kentucky)
 Marion (Louisiana)
 Marion (Massachusetts)
 Marion (Michigan)
 Marion (Mississippi)
 Marion (New York)
 Marion (North Carolina)
 Marion (North Dakota)
 Marion (Ohio)
 Marion (Oregon)
 Marion (South Carolina)
 Marion (South Dakota), im Turner County
 Marion (Texas)
 Marion (Virginia)
 Marion (Grant County, Wisconsin)
 Marion (Juneau County, Wisconsin)
 Marion (Shawano County, Wisconsin)
 Marion (Waushara County, Wisconsin)
 Marion Center (Pennsylvania)
 Marion Forks (Oregon)
 Marion Heights (Indiana)
 Marion Heights (Pennsylvania)
 Marion Hill (Pennsylvania)
 Marion Junction (Alabama)
 Marion Oaks (Florida)
 Marion Springs (Michigan)

Siehe auch:
 Das Mädchen Marion
 Marion County
 Marion Island
 Marion Lake
 Marion Township
 Marioni
 Tatort: Marion